Борис Леонидович Писецкий (род. 24 сентября 1952 года, Новосибирск) — советский и российский тренер по фехтованию. Заслуженный тренер России.

Биография 
Борис Леонидович Писецкий родился 24 сентября 1952 года в Новосибирске. В 1974 году окончил Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта.

С 1975 по 1984 год он работал тренером детско-юношеской спортивной школы № 10 г. Новосибирска. С 1984 по 1994 год был старшим тренером спортивной детско-юношеской школы олимпийского резерва по фехтованию ДСО «Спартак». С 1994 года работает старшим тренером-преподавателем Новосибирской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Центр по фехтованию».

Был тренером сборной команды России по фехтованию на саблях на трёх Олимпийских играх (1996, 2000, 2004). С 2006 года — старший тренер мужской сборной России по фехтованию на саблях.

Наиболее высоких результатов среди воспитанников Писецкого добились:
 Станислав Поздняков — четырёхкратный олимпийский чемпион (1992, 1996, 2000), десятикратный чемпион мира (1994, 1997, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007),
 Вениамин Решетников — четырёхкратный чемпион мира (2010, 2011, 2013).

Награды и звания 
 Почётное звание «Заслуженный тренер России».
 Орден Дружбы (1997).
 Орден Почёта (2001).
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (2006).
 Орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2013).
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (2014)

Примечания 

Тренеры по фехтованию СССР